Masonski redovi ili obredi, masonska tijela ili pridružena tijela (ili redovi) slobodnog zidarstva kolektivni je naziv organizacija i redova koji su dio široko rasprostranjenog bratstva slobodnog zidarstva i svaki od njih ima svoju strukturu i terminologiju.

Sažetak odnosa između masonskih organizacija 
Osnovna jedinica slobodnog zidarstva je masonska loža, koja sama može inicirati slobodnog zidara. Takve lože kontrolira velika loža s nacionalnim ili regionalnim ovlastima za sve lože na njenoj teritoriju. Masonska loža dodjeljuje tri masonska stupnja učenika, pomoćnika i majstora masona (ili zidara).

Premda nema stupnja u slobodnom zidarstvu višeg od onog majstora masona, postoje dodatni stupnjevi koji se nude samo onima koji su majstori masoni. Većinu njih nadgledaju njihova vlastita tijela koja su neovisna od velikih loža.

Ujedinjena velika loža Engleske (koja nema izravnu vlast nad ostalim velikim ložama, ali kao najstarija velika loža na svijetu ima povijesni utjecaj i autoritet u smislu regularnosti i prakse) definira "čisto, drevno Slobodno zidarstvo" koje se sastoji od tri stupnja učenika, pomoćnika i majstora masona, uključujući vrhovni Red svetog kraljevskog luka.

Stupanj Svetog kraljevskog luka je iz antike i ima posebnu važnost u mnogim masonskim sustavima, uključujući i sve tri najstarije "konstitucije" (masonska autoriteta) odnosno velike lože Engleske, Škotske i Irske, u kojima se smatra (variranjem konstitucijskih definicija) završetkom glavne masonske strukture.

Mnoge druge organizacije, od kojih je većina poznata kao "masonske" ili se pod nazivom koji se identificira kao masonski, uvjetuju da kandidati za članstvo budu "dobrostojeći" majstori masoni (sve članarine uplaćene i bez bilo kakvih stegovnih postupaka). U nekim su zemljama, osobito u Sjedinjenim Državama, Škotski obred i Yorčki obred su dva glavna pravca na raspolaganju. U drugim zemljama, prije svega Engleskoj, Škotskoj, Irskoj i mnogim zemljama Commonwealtha, postoji veliki broj "samostalnih" redova i stupnjeva bez krovne organizacije "obreda". Neka od ovih masonskih tijela koriste brojeve kao neformalan način upućivanja na (ili identifikacije) stupnjeve koji im se dodijele, ali najvažniji i, prema tome, "najviši" stupanj je uvijek treći, odnosno stupanj majstora. Ta druga masonska tijela (koja se ponekad nazivaju i "pridruženi stupnjevi" ili "pobočni stupnjevi") izborna su potraga onima koji žele proširiti svoje masonsko članstvo i aktivnost i nakon tri stupnja učenika, pomoćnika i majstora masona.

U nekim zemljama, osobito u Sjedinjenim Državama, postoje i organizacije povezane sa slobodnim zidarima koje u članstvo primaju i majstore masona i one koji nisu masoni a su povezani s njima, poput Reda istočne zvijezde, Međunarodnog reda Jobinih kćeri i Red amaranta. Ostale pridružene organizacije poput Reda DeMolay-a i Međunarodnog reda duge za djevojke primaju ne-masone i ne uvjetuju da kandidati bude povezani s majstorom masonom. Te pridružene organizacije za ne-masone se rijetko susreću u europskom slobodnom zidarstvu.

Povijest 
U razdoblju od 1740. do 1813. godine pojavilo se mnoštvo masonskih redova, obreda i stupnjeva. Ti su novi obredi proširili opseg masonerije i obuhvatili mnoga razrađivanja, od kojih su neki uključivali elemente koji su se prije toga radili u okviru zanata. Mnogi su se obredi pokazali kao prolazni i izumrli (neki nisu ništa više od zapisa i bez dokaza da su se ikada radili) dok su se neki pokazali otpornijima i preživjeli.

Priznavanje 
Različite masonske jurisdikcije razlikuju se u svojim odnosima s pridruženim redovima, ako ih imaju. Neke daju formalno priznanje, dok ih druge smatraju potpuno izvan slobodnog zidarstva. Ovo dovodi do toga da se neki redovi uopće ne smatraju pridruženim redovima, već su zasebne organizacije u kojima je potrebno biti mason za prijem u članstvo.

Članstvo 
Svaki masonski red postavlja svoje uvjete za članstvo koji se uvelike razlikuju. Mnogi od njih, posebno oni koji zapravo dodjeljuju dodatne masonske stupnjeve i velerede, ograničavaju članstvo samo na majstore masone. Drugi uvjetuju da je kandidat majstor ili u obiteljskom odnosu s jednim. Treći uvjetuju kandidatu da bude kršćanin. Za ostale je potrebno prethodno članstvo u drugim skupinama ili obnašanje određene dužnosti u tvoj skupini.

Članstvo je ponekad otvoreno, a ponekad i po pozivu. U Sjedinjenim Državama, Yorčki i Škotski obred daju mogućnost predstavke na raspolaganje svim majstorima masonima, ali zadržavaju pravo odbijanja pojedinih, dok druge skupine, poput vitezova masona, uvjetuju da se možeš uključiti samo po pozivu aktivnog člana.

Obredi, redovi i stupnjevi

Engleska i Wales 

U Engleskoj i Walesu, nakon stupnjeva zanatskog slobodnog zidarstva, postoji veliki broj zasebno upravljanih stupnjeva i obreda otvorenih samo za zanatske slobodne zidare. Po engleskoj Konstituciji, Sveti kraljevski luk je jedini stupanj koji formalno priznaje Ujedinjena velika loža Engleske, a koja prevazilazi tri stupnja zanatskog slobodnog zidarstva. Međutim, veliki majstor Ujedinjene velike lože Engleske je upućen na i priznaje ostale obrede i stupnjeve, a svi njihovi članovi su neminovno masoni podložni engleskoj Konstituciji. Od masonskih redova sljedeći su najpopularniji:
 Sveti kraljevski luk (engl. Holy Royal Arch) se u Engleskoj i Walesu radi kao samostalni stupanj, odvojeno od zanatskog slobodnog zidarstva. Članovi se sastaju u kapitelima Kraljevskog luka od kojih je svaki pridružen zanatskoj loži a, također, nose i isti broj. Ovim redom upravlja Vrhovno poglavarstvo Kapitela sa sjedištem u središnjici Ujedinjene velike lože Engleske u Londonu i s kojom dijeli puno zajedničkih službenika. Zanatske lože u Engleskoj i Walesu obično imaju predstavnika Kraljevskog luka, a novopečeni majstori masoni aktivno se potiču da traže uzvišenje u Svetom kraljevskom luku prije nego što razmotre članstvo u nekoj drugom masonskom redu.
 Red majstora masona znaka (engl. Order of Mark Master Masons) se, po engleskoj Konstituciji, dodjeljuje samo u ložama majstora masona Znaka, koje su neovisne od Ujedinjene velike lože Engleske i upravljane iz Hrama masona Znaka (engl. Mark Masons' Hall) u Londonu. Unutar Reda, članovi se također mogu priključiti mornarima Kraljevskog luka. 
 Red tajnog nadzornika (engl. Order of the Secret Monitor) se, po engleskoj Konstituciji, se sastaje u konklavama, svaki sa starješinom na čelu. Redom se upravlja iz Hrama masona Znaka u Londonu. Unutar Reda, članovi se također mogu priključiti Redu grimizne vrpce.
 Drevni i prihvaćeni obred za Englesku i Wales (engl. Ancient and Accepted Rite for England and Wales), kolokvijalno poznat kao "Rose Croix". Po engleskoj konstituciji, Obred se sastaje u Kapitelu Rose Croix i otvoren je samo za majstore masone koji vjeruju u kršćansko Trojstvo. Kandidati su "upotpunjeni" u 18. stupnju, s tim da su prethodni stupnjevi dodijeljeni samo po imenu. Nastavak do 30. stupnja i više ograničen je na one koji su predsjedavali kapitelom. Redom upravlja 'Vrhovno vijeće 33. stupnja za Englesku i Wales' u Londonu. 
 Vitez templar (engl. Knights Templar) Članom se postaje samo na poziv. Kandidati moraju biti majstori masoni, masoni Kraljevskog luka i vjerovati u kršćansko Trojstvo. Vitezovi Templari se sastaju u zapovjedništvima. Redom se upravlja iz Hrama masona Znaka u Londonu. Unutar Reda, članovi se također mogu priključiti Malteškim vitezovima i/ili Svećenicima vitezova templara.
 Red kraljevskih i izabranih majstora (engl. Order of Royal and Select Masters) ima sjedište u Hrama masona Znaka u Londonu. Djeluje u stupnjevima: izabrani majstor (engl. Select Master), kraljevski majstor (engl. Royal Master), najvrsniji majstor (engl. Most Excellent Master) i najodličniji majstor (engl. Super-Excellent Master) koji pokazuju vezu između stupnjeva majstora masona, majstora masona Znaka i Svetog Kraljevskog luka.
 Red crvenog križa cara Konstatina, Svetoga groba i svetog Ivana Evanđelista (engl. Order of the Red Cross of Constantine, the Holy Sepulchre and of St John the Evangelist), kolokvijalno poznat kao "Crveni križ cara Konstatina". Kandidati moraju biti majstori masoni, masoni Kraljevskog luka i vjerovati u kršćansko Trojstvo. Članovi se sastaju u konklavi. Red djeluje u tri stupnja, a također upravlja i s dva dodatna i različita reda koja su kršćanskog karaktera. Redom se upravlja iz Hrama masona znaka u Londonu.
 Savezni masonski stupnjevi (engl. Allied Masonic Degrees) su skupina od pet ranije samostalnih stupnja koja se dodjeljuju samo na poziv. Kandidati moraju biti majstori masoni, masoni Kraljevskog luka i majstori masoni Znaka. Članovi također mogu biti pozvani da se priključe u Red vitezova masona. Članovi se sastaju u koncilima i njima se upravlja iz Hrama masona Znaka u Londonu.

Škotska 
Upravljačka tijela su Velika loža Škotske i Vrhovno poglavarstvo Velikog kraljevskog luka Škotske.

Prema škotskoj masonskoj Konstituciji u stupanj majstora Znaka se može podići ili unutar zanatske lože nakon podizanja u stupnja majstora masona ili unutar Kapitela Kraljevskog luka prije podizanja u izvrsnog majstora. Također, prema istoj Konstituciji, nitko ne može biti podignut u masona Kraljevskog luka a da prethodno nije podignut u stupanj majstora masona Znaka.

Brojni su drugi redovi otvoreni za zanatske slobodne zidare, od kojih su sljedeći u Škotskoj:
 Kraljevski red Škotske (engl. Royal Order of Scotland)
 Drevni i prihvaćeni škotski obred
 Masonski Vitez templar
 Crveni križ cara Konstatina, koji ima pet stupnjeva.

Sjeverna Amerika
U Sjedinjenim Državama i Kanadi postoje dva glavna masonska pridružena reda:
 Drevni i prihvaćeni škotski obred slobodnih zidara
 Yorčki obred (engl. York Rite), ponekad nazivan i Američki obred, koji skupa sa zanatskom ložom sadrži tri odvojena i različita tijela: Kapitel Kraljevskog luka, Koncil Kripte i Zapovjedništvo vitezova Templara.

Hrvatska 
U Hrvatskoj je Drevni i prihvaćeni škotski obred zastupljen u gotovo svim obedijencijama, dok je Yorčki obred prisutan u najmanje dvije. 

Pored dva spomenuta obreda, regularna Velika loža Hrvatske ima i Crveni križ cara Konstatina.

Ostatak Europe 
U Skandinaviji i nordijskim državama, uključujući Švedsku, Norvešku, Island, Dansku i Finsku, slobodno zidarstvo postoji uglavnom u obliku Švedskog obreda.

Francuski obred je najprisutniji u Francuskoj, Luksemburgu, Grčkoj i Brazilu.

Ostali obredi i redovi 
Sljedeća pridružena tijela imaju masonske stupnjeve. Oni koji podnese prijavnicu ili budu pozvani u članstvo moraju biti u stupnju majstora masona, iako svako tijelo može imati dodatne uvjete za članstvo:
 Savezni masonski stupnjevi (engl. Allied Masonic Degrees). U SAD-u, vijeća ovih stupnjeva dodjeljuju 12 masonskih stupnjeva, dok u Kanadi dodjeljuju devet stupnjeva pored svečanosti priključenja. U Engleskoj se dodjeljuje samo pet stupnjeva.
 Antički red plemenitih čepova (engl. Ye Antient Order of Noble Corks) je šaljivi pobočni stupanj. U Škotskoj je povezan s masonerijom Kraljevskog luka. U Engleskoj i Europi je samostalan red. U SAD-u je dio Saveznih masonskih stupnjeva.
 Red viteza masona (engl. Order of Knight Masons). Koncili vitezova masona širom svijeta djeluju pod Velikim koncilom Vitezova masona sa sjedištem u Irskoj. U Škotskoj se stupnjevi rade u kombiniranom redoslijedu (skupa s Marinerima kraljevskog luka) pod nazivom Loža i Koncil, a pod nadzorom Vrhovnog poglavarstva Velikog Kraljevskog Luka Škotske. U SAD-u, stupnjevima, uz neke iznimke, upravlja Veliki koncil Vitezova masona SAD-a koje se odvojilo od prvog Velikog koncila tijekom 1950-ih.
 Ispravljeni škotski obred (engl. Rectified Scottish Rite), poznat i kao Chevaliers Bienfaisants de la Cite Sainte (skraćeno CBCS) od svog najvišeg egzoteričnog čina, 
 Societas Rosicruciana je rozenkrojcerski red u kojem se dodjeljuje devet stupnjeva, iliti razreda.
 Red svetog Tome Akonskog (engl. Order of St. Thomas of Acon) je prigodni viteški red. Članovi se sastaju u Kapelama.

Ostali povezani redovi 
Ovi povezani redovi i organizacije mladih uobičajeno se nalaze u sjevernoj i srednjoj Americi, a nešto manje u južnoj Americi. Uglavnom nisu prisutni u Europi, osim u područjima američkog utjecaja, osobito područjima dugoročne američke vojne prisutnosti.
 Šrajneri (engl. Shriners) su povijesno poznati kao Drevni Arapski Red Plemića Mističnog Hrama (engl. Ancient Arabic Order of the Nobles of the Mystic Shrine). Šrajneri se susreću u "centrima" ili "hramovima", a dobro su poznati po svojim kestenastim fesovima, raskošnim povorkama i sponzorstvu mreže dječjih bolnica.
 Kraljevski red džestera (engl. Royal Order of Jesters), kolokvijalno poznat kao Džesteri, su godišnje ograničeni na trinaest inicijacija od strane lokalnih "sudova". Inicijacija, po pozivu i jednoglasnom balotažom, ograničen je na članove koji su "dobrostojeći" Šrajneri.
 Mistični red velom prikrivenih proroka očaranog carstva (engl. Mystic Order of Veiled Prophets of the Enchanted Realm), kolokvijalno poznat kao Grotto i njihovi članovi nove crne fesove.
 Red Quetzalcoatl (engl. Order of Quetzalcoatl) je skupina prisutna uglavnom na zapadu i jugozapadu Sjedinjenih Država.
 Visoki cedrovi libanonski (engl. Tall Cedars of Lebanon) se organiziraju u "Šume" i sastaju se u masonskim hramovima ili banketnim dvoranama. Neki sebe nazivaju "siromahovi Šrajneri", a njihov moto je "Zabava, veselje i druženje", a članovi nose šešir u obliku piramide.

Sljedeći povezani redovi primaju masone i žene iz obitelji masona:
 Red istočne zvijezde (engl. Order of the Eastern Star). Članstvo je ograničeno samo na majstore masone i njima bliske žene. Kapitel vode žene dok je majstor mason tu samo da pomogne u otvaranju Kapitela. Žene iz obitelji mogu biti supruga, sestra, kćeri, majka, unuke, i druge.
 Red amaranta (engl. Order of the Amaranth) je američki red za muške majstore masone i žene iz njihovih obitelji. Redom upravlja Vrhovno vijeće, s velikim sudovima u svakoj američkoj državi, dodano je mali broj izvan SAD-a, u Kanadi, Australiji i na Filipinima.

Mladež 
Postoji nekoliko je udruga mladih povezanih s masonima, uglavnom u Sjevernoj Americi, a kolektivno ih nazivaju masonskim organizacijama mladih.
 Red Pitagorejsih vitezova (engl. Order of the Knights of Pythagoras) je za dječake u dobi od 8 do 18 godina pod patronatom Prince Hall masonerije.
 Međunarodni red DeMolay (engl. DeMolay International) je za dječake i mlade muškarce u dobi od 12 do 21 godine i najzastupljeniji je. Postoje organizacije koja se nalaze u Argentini, Arubi, Australiji, Boliviji, Brazilu, Kanadi, Francuskoj, Njemačkoj, Italiji, Japanu, Panami, Paragvaju, Peruu, Filipinima, Rumunjskoj, Srbiji, Sjedinjenim Državama i Urugvaju. Red nosi ime po posljednjem velikom majstoru Vitezova templara de Molay-u.
 Udruga mladih nada bratstva (španj. Asociacion de Jovenes Esperanza de la Fraternidad) je za dječake i mlade muškarce u dobri od 14 do 21 godine u Meksiku, Sjedinjenim Državama i latinskoj Americi.
 Međunarodni red Jobinih kćeri (engl. Job's Daughters International, JCI) je za djevojčice i djevojke u dobi od 10 do 20 godine koje su kćerke majstora masona ili pod njihov pokroviteljstvom ako nisu u sredstvu. Njihove organizacije se nalaze u Australiji, Brazilu, Kanadi, Filipinima i Sjedinjenim Državama.
 Međunarodni red duge za djevojke (engl. International Order of the Rainbow for Girls) je za djevojčice i djevojke u dobi od 11 do 20 godine. Red djeluje u Arubi, Australiji, Boliviji, Brazilu, Kanadi, Italiji, Paragvaju, Filipinima, Portoriku i Rumunjska.
 Udruga trokuta (engl. Organization of Triangles Inc.) je za djevojčice i djevojke u dobi od 10 do 21 godine i djeluje u New Yorku. Osnovana je 1925. godine.
 Sazviježđe mlađih zvijezda (engl. Constellation of Junior Stars) je neprofitna organizacija povezana s masonerijom za djevojčice i djevojke u dobi od 10 do 21 godine i djeluje u New Yorku.

Vidi još 
 Popis masonskih obreda

Izvori